Ла Дефенса има више значења:

 Ла Дефенса (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Дефенса (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Дефенса, Ла Тумба (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дефенса (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дефенса (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дефенса (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дефенса (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дефенса (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дефенса (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику